Hymenotes är ett släkte av insekter. Hymenotes ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Hymenotes